Villanueva del Río y Minas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Río y Minas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villanueva del Río y Minas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar